ГВК — аббревиатура может обозначать:

 ГВК — генеральная войсковая канцелярия, высшее административное учреждение во времена Гетманщины в Малороссии в XVII—XVIII веках.
 ГВК — городской военный комиссариат (горвоенкомат), орган местного военного управления в городе, не имеющем районного деления (в таких существуют РВК), в СССР, а затем в республиках бывшего СССР, ответственный за военно-мобилизационную и учётно-призывную работу.
 ГВК — гомованилиновая кислота.
 ГВК — государственный водный кадастр. Это перечень систематизированных данных (база данных)  о водных объектах: поверхностных или подземных. Каждый водный объект должен иметь: паспорт, присвоенный номер ГВК,  в случае подземных источников дополнительно  учетно-буровую карточку.
 ГВК — нидерландский футбольный клуб.